Aleksandr Borisovič Buturlin – nobile e ufficiale russo
 Dmitrij Petrovič Buturlin – bibliotecario russo
 Viktor Buturlin – regista sovietico